Linwood puede hacer referencia a:

 Linwood (Renfrewshire), Renfrewshire

Estados Unidos 
 Linwood (Luisiana);
 Linwood (Nebraska);
 Linwood (Nueva Jersey);
 Linwood (Kansas);
 Linwood (Wisconsin);
 Linwood (Nueva York);
 Linwood (Pensilvania).